— музикант.
 Джеймс Форд — персонаж телесеріалу «Загублені».